Тайтурское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Тайтурка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 6373 человека, в том числе 2975 мужчин и 3398 женщин.

Состав поселения 
В состав муниципального образования входят:
 Буреть (деревня) — 
 Кочерикова (деревня) — 
 Тайтурка (пгт, административный центр) — 
 Холмушино (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области